Das Rauhe Haus (gebouw), een gebouw Hamburgse stadsdeel Horn 
Das Rauhe Haus (stichting), een sociaal-maatschappelijke stichting in Hamburg
Rauhes Haus (metrostation), een station van de Hamburgse metro